Vicente Aranda – hiszpański reżyser
 José Jiménez Aranda – hiszpański malarz
 Aranda de Duero – hiszpańskie miasto
 Arandowie – plemię Aborygenów